Merrick är ett engelskt och walesiskt efternamn, som burits av bland andra:

 Joseph Merrick (1862–1890), "elefantmannen", engelsman, led av genetiskt betingade missbildningar
 Robert Merrick (född 1971), amerikansk seglare
 Wayne Merrick (född 1952), kanadensisk ishockeyspelare
 William Duhurst Merrick (1793–1857), amerikansk politiker, whig, senator för Maryland

Engelska efternamn
Walesiska efternamn